Zikos ist der Familienname folgender Personen:

 Akis Zikos (* 1974), griechischer Fußballspieler 
 Konstantinos Zikos (* 1998), griechischer Sprinter